În fonetică, consoana africată velară surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată velară sonoră .

Africată velară surdă, Consoană